Harmonia, istennő a görög mitológiában
 Harmónia, zenei fogalom
 Harmónia, japán sci-fi regény